

Geografia 
 Comer – comune della contea di Madison, nello Stato della Georgia (U.S.A.)

Persone 
 Anjanette Comer (n. 1939) – attrice cinematografica e televisiva statunitense
 B. B. Comer (1848-1927) – imprenditore e politico statunitense
 James Comer (n. 1972) – politico statunitense
 Jodie Comer (n. 1993) – attrice britannica
 Sam Comer (n. 1974) – scenografo statunitense

Altro 
 Gallinula comeri – uccello della famiglia dei Rallidi, endemico dell'isola di Gough
 Comer - azienda

Pagine correlate 
 Comerio